De FA Cup 2001–2002 was de 121ste editie van de oudste bekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan dit bekertoernooi deden in totaal 661 voetbalclubs mee uit Engeland en Wales.

De eerste ronde begon op 16 november 2001 en het toernooi eindigde op zaterdag 4 mei 2002 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff, Wales onder leiding van scheidsrechter Mike Riley. De beker ging voor de achtste keer in de clubgeschiedenis naar Arsenal, dat in de eindstrijd stadgenoot Chelsea met 2–0 versloeg door goals van Ray Parlour en Freddie Ljungberg.

Schema

Finale

Statistieken

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
 Finale League Cup 2002
 Football League Cup 2001/02
 Engels voetbalkampioenschap 2001/02

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2001/02